Bartman ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Bartman (* 1962), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler und Trainer
 Michiel Bartman (* 1967), niederländischer Ruderer
 Theodor Burchard Bartman (1710–1786), Jurist und Hochschullehrer in Köln
 Wilhelm Bartman (1798–1885), Kaufmann in Köln
 Zbigniew Bartman (* 1987), polnischer Volleyballspieler

Außerdem:
 Bartman ist ein Alter Ego von Bart Simpson

Siehe auch:
 Bartmann